Kanton Villers-Bocage (Calvados)
Kanton Villers-Bocage (Somme)